Циганите в Литва са малцинство в страната. Според преброяването на населението през 2011 година те са 2115 души, или 0,06 % от населението.

Статистика 
Численост и дял на циганите според преброяванията на населението през годините:

Численост на циганите според преброяванията на населението през годините, по окръзи:

Дял на циганите според преброяванията на населението през годините, по окръзи (в %):

Вижте също 
 Население на Литва

Източници 

Население на Литва
Литва